Drosselstelze bezeichnet

 den früheren Trivialnamen für den Stelzenmonarch 
 den früheren Trivialnamen für die Vogelgattung Grallina